Las siglas CEPA pueden referirse a ciertas organizaciones:
 La Comisión Económica de las Naciones Unidas para África de las Naciones Unidas.
 La Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista de Argentina.
 La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador.
 El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios de Argentina.
 La Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía de España.
 Center for European Policy Analysis, organización sin ánimo de lucro fundada en 2005 con sedes en Washington D. C. y Varsovia.
 Un centro de educación para adultos.